Graham Greene – scrittore e drammaturgo inglese
 Graham Greene – attore canadese, candidato al premio Oscar nel 1991